3-й кавалерийский корпус — соединение кавалерии РККА во время Гражданской войны в России. Сформирован 25 июня 1920 года в Полоцке на базе 2-го конного Кавказского корпуса. Выполнял тактические задачи по отражению польской агрессии, в составе 4-й армии РККА Западного фронта РСФСР. Героически действовал во время июльского наступления 1920 года советских войск на Польшу. Во время Варшавского сражения с боями дошёл до Вислы, однако при отступлении войск Западного фронта РСФСР оказался в полном окружении. Пробиваясь с боями на восток, был прижат польскими войсками к границе с Восточной Пруссией, перейдя которую, интернировался.

Командование 
Командир корпуса:
 Гая Дмитриевич Гай 1927—1929
Начальники штаба:
 Э. Ф. Вилумсон
 Я. Я. Юршевский (с 25 июля 1920)
Военкомы:
 В. Л. Паверман
Штаб-офицеры:
 помощник начальника разведотдела — Д. М. Баринов
 помощник начальника оперативного отдела — В. О. Банга

Состав соединения 
К 1 июля 1920 года 3-й конный корпус имел следующий боевой состав:
 10-я кавалерийская дивизия — 3.147 сабель, 27 пулеметов и 12 легких орудий
Комдивы:
 Н. Д. Томин (с 25 июня 1920)
Наштадивы:
 С. Ф. Мацук (с 25 июня 1920)
Военкомдивы:
 Е. Н. Сидоров (с 25 июня 1920)
1-я бригада:55-й кавалерийский полк (комполка Писарев)56-й кав. полк (комполка Лещёв)2-я бригада: (комбриг И. В. Васильев, комиссар Евсеев)57-й кав. полк (Васильев)58-й кав. полк (комполка Титов)60-й кав. полк (комполка Сосновский).
 15-я кавалерийская дивизия — 995 сабель, 19 пулеметов и 8 легких орудий.
Комдивы:
 В. И. Матузенко
 Чугунов
Наштадивы:
 Карпенко
Военкомдивы:
 Петров
1-я бригада: (комбриг Давыдов, Пётр Михайлович)85-й кав. полк (комполка Поспелов)86-й кав. полк (комполка Нетыкса)2-я бригада:Комбриг — Уединов87-й кав. полк.88-й кав. полк (комполка Мажевский)3-я бригада: (28.07.20 передана в 15-ю армию РККА)89-й кав. полк (комполка Смирнов)90-й кав. полк (комполка Балашев)
 164-я отдельная стрелковая бригада: (попеременно входила в состав 3-го конного корпуса) — 700 штыков, 32 пулемета и 8 легких орудий.
 490-й стрелковый полк
 491-й стрелковый полк
 492-й стрелковый полк
4-я отдельная кавалерийская бригада: (влита после 27.07.22, переформирована из 13-й Сибирской кавдивизии) (комиссар И. С. Гвоздев)28-й кав. полк30-й кав. полк

Район боевых действий 3-го конного корпуса 
14 июля 1920 года РККА (3-й кавалерийский корпус Г. Гая) повторно заняла Вильно, 19 июля — Гродно, однако формально переданные Литве территории контролировались советскими войсками.

Во время советско-польской войны 3-й кавалерийский корпус РККА под командованием Г. Д. Гая 29 июля 1920 года атаковал Ломжу, обороняемую силами 1-й польской армии, и к 3 августа овладел городом. Однако уже 15 августа Ломжу занимают части 1-й польской армии генерал-лейтенанта Ф. Латиника, которые, впрочем, вскоре уходят из города (в ходе, как писал Ю. Пилсудский, «странного и непонятного манёвра»). 21 августа в Ломжу вступают отступающие части 15-й армии А. И. Корка, но вечером 22 августа город занимает  генерал-майора , входившая в состав 4-й польской армии генерал-лейтенанта Л. Скерского.

Лишь после эвакуации красных частей (26 августа) из Вильны в город 28 августа вступили литовские войска.

Примечания

Ссылки 
 Гай, Гая Дмитриевич (Канд. ист. наук; 1887—1937). На Варшаву! Действия 3 конного корпуса на Западном фронте. Июль-август 1920 г.: Военно-исторический очерк. С 31 схем. и 9 прилож. / Г. Д. Гай. — Москва (Ленинград) : Гос. изд. Отд. воен. литературы (гос. тип. им. Евгении Соколовой в Лгр.) : 1928. — 252, [4] с., [29] отд. вкл. л. схем.: схем.; 23х16 см. Перед загл. авт.: Г. Д. Гай. Библиогр.: «Источники» (на с. 1).
 Машара Михась «Шёл двадцатый год» Москва, 1977 г.

Воинские части и формирования, созданные в 1919 году
Советская кавалерия во время Гражданской войны